Во́лковка — название географических объектов.

Населённые пункты

Белоруссия 
 Волковка — деревня в Мстиславском районе Могилёвской области.

Казахстан 
 Волковка — село в Фёдоровском районе Костанайской области.

Россия 
 Волковка — село в муниципальном образовании город-курорт Сочи Краснодарского края.
 Волковка — деревня в Серовском городском округе Свердловской области.
 Волковка — деревня в Рославльском районе Смоленской области.
 Волковка — деревня в Моршанском районе Тамбовской области.

Украина 
 Волковка — село в Михайловском районе Запорожской области.
 Волковка — село в Новосанжарском районе Полтавской области.
 Волковка — село в Глуховском районе Сумской области.
 Волковка — село в Кегичёвском районе Харьковской области.
 Волковка — посёлок в Смелянском районе Черкасской области.

Река 
 Волковка — река в Санкт-Петербурге.
 Волковка — река в Томской области.

См. также